Marietta puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
 Marietta (Georgia)
 Marietta (Illinois)
 Marietta (Minnesota)
 Marietta (Misisipi)
 Marietta (Carolina del Norte)
 Marietta (Ohio)
 Marietta (Pensilvania)
 Marietta (Texas)
 Slater-Marietta
 Marietta, avispilla parásita